Le terme reconversion peut faire référence notamment à :

 la reconversion industrielle, ou reconversion d'un site industriel ;
 la reconversion professionnelle, permettant à une personne de changer d'activité en suivant une formation ;
 la reconversion professionnelle des personnels du ministère des Armées français ;
 la reconversion professionnelle d'un sportif, à l'issue de sa carrière sportive.